Kingsthorpe – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Northamptonshire, w dystrykcie West Northamptonshire
 Kingsthorpe – miejscowość w Queensland (Australia)
 Kingsthorpe – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Northamptonshire, w dystrykcie North Northamptonshire, w civil parish Polebrook